«Девять месяцев» — кинофильм. Мировая премьера состоялась 14 июля 1995 года.

Сюжет 

Молодая пара — Самуэль (Хью Грант) и Ребекка (Джулианна Мур) — живут вместе уже пять лет. Сюжет строится вокруг беременности Ребекки, которая хочет ребёнка, и абсолютной неготовности мужа к его рождению.

В ролях 

Кинокомедии США
Кинокомедии 1995 года
Романтические комедийные фильмы 1990-х годов
Романтические кинокомедии США
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы 1492 Pictures
Фильмы США 1995 года